Праймериз Демократической партии США 2016 года проходили в 50 штатах, Вашингтоне и зависимых территориях США, чтобы выбрать номинанта на пост Президента США на выборах 2016 года от Демократической партии. Практически серия выборных мероприятий в штатах и территориях организовывалась для избрания 4 051 делегата на съезд Демократической партии, который состоялся 25-28 июля 2016 года. Праймериз проходили с 1 февраля по 14 июня 2016 года.

Президент Барак Обама не имел права баллотироваться на третий срок по 22 поправке к Конституции США.

Перечисленные внизу личности официально заявили о начале президентской кампании и зарегистрировались в Федеральной Избирательной Комиссии:

Основные кандидаты

Прочие кандидаты 
Перечисленные ниже кандидаты: официально заявили о начале президентской кампании и зарегистрировались в Федеральной Избирательной Комиссии, но они не участвовали в дебатах и не набрали 1 % на социологических опросах:
Перечисленные кандидаты находятся в бюллетенях хотя бы в одном штате:
Роки Де Ла Фуэнте — бизнесмен из Калифорнии
Кэйс Рассел Джуд — бывший надзиратель
Сэм Слоан — международный игрок в шахматы
Вермин Суприм — артист из Массачусетса
Вилли Вилсон — бизнесмен из Чикаго

Участие кандидатов

Основные кандидаты, отозвавшие кандидатуру 
Перечисленные основные кандидаты отозвали свою кандидатуру:

Поддержка суперделегатов 
Суперделегаты национальной конвенции — это действующие сенаторы, представители, губернаторы, бывшие председатели ДНК (Демократический Национальный Комитет) и члены ДНК, на конференции они могут голосовать за кого хотят:

Результаты по штатам

Примечания 

Президентские выборы в США (2016)
Праймериз Демократической партии США